Windows-Fotogalerie beschreibt folgende Programme:
 Windows Fotogalerie, früher Windows Live Fotogalerie, ein Bestandteil der Windows Essentials
 in Windows Vista der Name des festen Windows-Bestandteils Windows-Fotoanzeige